Porcupine – rzeka w USA i Kanadzie

Miasta w USA:
 Porcupine – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Shannon
 Porcupine – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sioux